Corrèze – dipartimento francese della regione Nuova Aquitania
 Corrèze – comune francese
 Corrèze – fiume francese